Мостки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мостки — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Мостки — упразднённый хутор в Шарковщинском районе Витебской области.
 Мостки — посёлок в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Мостки — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Мостки — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.

Россия 
 Мостки — деревня в Навлинском районе Брянской области.
 Мостки — посёлок в Суражском районе Брянской области.
 Мостки — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Мостки — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Мостки — деревня в Орловском районе Орловской области.
Мостки — деревня в Белинском районе Пензенской области, упразднена в 2006 г.
 Мостки — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Мостки — деревня в Дедовичском районе Псковской области.

Украина 
 Мостки — село в Сватовском районе Луганской области.
 Мостки — село в Пустомытовском районе Львовской области.
 Мостки — село в Сновском районе Черниговской области.

См. также 
 Подмостки